Михаил Михайлович Кирьяков:
 Кирьяков, Михаил Михайлович (1766—1825) — коллежский советник, предводитель дворянства Херсонского уезда, первый директор Одесской таможни.
 Кирьяков, Михаил Михайлович (1810—1839) — российский агроном-лесовод, журналист, историк, коллекционер и общественный деятель.
 Кирьяков, Михаил Михайлович (1834—1892) — полковник русской армии.